Agricola (deutsch „Bauer“) steht für:
 Agricola (Name)
 Agricola (Tacitus), Schrift des Tacitus über Gnaeus Iulius Agricola (de vita et moribus Gaii Iulii Agricolae)
 Agricola (Thoma), Sammlung von "Bauerngeschichten" von Ludwig Thoma
 Agricola (Spiel), Brettspiel von Uwe Rosenberg
 AGRICOLA, wissenschaftliche Zitationsdatenbank und Katalog für Agrarwissenschaften
 Agricola Lake, See im Etowah County, Alabama
 Agricola Akademischer Verein, studentische Verbindung, benannt nach Georgius Agricola
 (3212) Agricola, Asteroid des Hauptgürtels
 Zeche Agricola

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Agricola (Etowah County, Alabama)
 Agricola (Tallapoosa County, Alabama)
 Agricola (Florida), im Polk County
 Agricola (Georgia), im Glascock County
 Agricola (Iowa), im Mahaska County – nicht mehr existent
 Agricola (Kansas), im Coffey County
 Agricola (Mississippi), im George County
 Agricola (Virginia), im Amherst County